Персеполіс — місто і церемоніальна столиця Персії, проте цей термін має й інші значення:

 Персеполіс (футбольний клуб)
 Персеполіс (комікс)
 Персеполіс (фільм)